Miniature – plurale di miniatura, pittura ornamentale con cui venivano decorati i manoscritti e i libri antichi
 Miniatura (Miniature) – episodio della quarta stagione della serie televisiva Ai confini della realtà
 Miniature – album di Joey Baron, Tim Berne e Hank Roberts del 1988
 Miniature – album di Gianni Nocenzi del 2016

Pagine correlate 
 Miniatura (disambigua)
 Miniatures

Altri progetti